Поляновский:

Топонимы 
 Поляновский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.

Фамилия 
 Поляновский, Георгий Александрович (1894 — 1983) — русский и советский музыковед, музыкально-театральный критик.
 Поляновский, Макс Леонидович (1901—1977) — русский советский писатель.
 Поляновский, Эдвин Луникович (1937—2006) — советский и российский журналист.

Поляновская 
 Поляновская, Эстер (более известна под фамилией Саламан; 1899—1995) — английский литературовед, писатель, переводчик.

См. также 
 Поляновский мир — мирный договор между Россией и Речью Посполитой, подписанный в 1634 году.
 Поляновский сельский совет — входит в состав Мелитопольского района Запорожской области Украины.